Seonica est un toponyme qui peut désigner :
Seonica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Seonica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.